Догриб может означать:
 Догриб (язык) — язык в Канаде.
 Догриб (народ) — народ в Канаде.